Зу́бово — деревня в городском округе Семёновский. Входит в состав Пафнутовского сельсовета.

Описание 
Расположена в 14 км от административного центра сельсовета — Пафнутово и 59 км от областного центра — Нижнего Новгорода.

Образовательные учреждения 
В населённом пункте находится МОУ «Зубовская начальная школа-детский сад».

География 
Деревня расположена на правом береге реки Линды.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Семёновский